Sado steht für:

 Sado, ehemalige portugiesische Automarke des Herstellers Entreposto
 einen dominanten Partner im BDSM-Bereich, siehe Domina (BDSM) #Sado
 sadō, die japanische Teezeremonie
 Sado – Stoß das Tor zur Hölle auf, Film von Joe D’Amato
 Sado, Originaltitel des 2015 erschienenen Films The Throne

Sado bezeichnet:
 Sado (Benin), Arrondissement in Benin
 Sado (Insel), Insel von Japan
 Sado (südkoreanische Insel), Insel von Südkorea
 Sado (Niigata), Stadt auf der Insel Sado, Japan
 Provinz Sado, Provinz in Japan
 Sado (Setúbal), Gemeinde in Portugal
 Sado (Fluss), Fluss in Portugal

Sado oder Sadó ist der Name folgender Persönlichkeiten:

 Besu Sado (* 1996), äthiopische Mittelstreckenläuferin
 Elisabet Sadó (* 1981), spanische Squashspielerin
 Paul Sado (* 1978), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler 
 Sado (Prinz) (1735–1762), koreanischer Prinz und Thronfolger
 Fatuma Sado (* 1991), äthiopische Marathonläuferin
 Yutaka Sado (* 1961), japanischer Dirigent